Нордмарк () може да се отнася за:

 Нордмарк, историческо маркграфство в Германия (965 – 1157)
 Операция Нордмарк (буквално „Северна граница“), военноморска операция през Втората световна война
 Гау Нордмарк, спортна област по време на националсоциализма (Gau Nordmark)
 Нордмарк, възпитателен лагер при Кил 1944 – 1945 (Arbeitserziehungslager Nordmark)